В отборочную группу 3 по итогам жеребьёвки попали сборные следующих стран: Чехия, Нидерланды, Австрия, Беларусь и Молдова. Матчи проходили с 7 сентября 2002 года по 11 октября 2003 года.

Победитель группы, Чехия, напрямую вышла в финальную стадию Евро-2004. Нидерланды, заняв второе место, получили возможность побороться за путёвку на Евро в стыковых матчах.

Итоговая таблица

Матчи

Бомбардиры 
6 мячей
  Ян Коллер

4 мяча
  Патрик Клюйверт

3 мяча
  Милан Барош
  Марек Янкуловски
  Рафаэль ван дер Ваарт

2 мяча
  Марио Хаас
  Андреас Херцог
  Вратислав Локвенц
  Павел Недвед
  Карел Поборски
  Владимир Шмицер
  Филлип Коку
  Руд ван Нистелрой

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте УЕФА
 Результаты на сайте RSSSF

Чемпионат Европы по футболу 2004
Футбол в Европе в 2002 году
Футбол в Европе в 2003 году